Šćulci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 43 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 39 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji